Matriz (Borba), een plaats in de Portugese gemeente Borba
 Matriz (Horta), een plaats in de Portugese gemeente Horta
 Matriz (Ponta Delgada), een plaats in de Portugese gemeente Ponta Delgada
 Matriz (Ribeira Grande), een plaats in de Portugese gemeente Ribeira Grande